Robert Lipsyte – scrittore e giornalista statunitense
 Sam Lipsyte – scrittore statunitense